Анато́лий Ви́кторович Ка́рпов (род. 2 мая 1956, Ярославль) — российский психолог, доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (2007), член-корреспондент РАО (2008). Декан факультета психологии Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова (с 2001 г. по наст. время), заведующий кафедрой психологии труда и организационной психологии (с 1981 г. по наст. время). Председатель диссертационного совета. Руководитель ярославской психологической школы.

Сын психолога, ректора ЯГПИ В. В. Карпова (1927—1993).

Научная и педагогическая деятельность 
Научная деятельность А. В. Карпова характеризуется органичным единством методологии, теории и практики. Так, на основе полученных им методологических результатов в области психологической теории деятельности, теории психических процессов и теории принятия решений продуктивное развитие получил целый ряд теоретических направлений психологии - прежде всего, в сфере психологии образования, а также психологии управления и метакогнитивной психологии. А .В. Карповым разработана и оригинальная психологическая концепция педагогической деятельности как центрального звена всей системы образовательных взаимодействий, впервые позволяющая дать комплексное объяснение целой совокупности неизвестных ранее ее закономерностей и феноменов.

А. В. Карпов является автором и редактором 8 базовых учебников по психологическим дисциплинам для вузов страны; в том числе, по таким основополагающим курсам, как «Общая психология», «Психология менеджмента», «Психология труда», «Организационная психология» и др., имеющих грифы Министерства науки и образования РФ и УМО по психологии; он также автор 19 учебных пособий.

А. В. Карповым разработана обобщающая концепция структурно-функциональной организации управленческой деятельности, трансформационная концепция менеджмента, оригинальная концепция управленческих решений и др.

А. В. Карпов является автором свыше 900 научных работ, в том числе: 55 монографий и глав в коллективных монографиях; 8 учебников, опубликованных в центральных издательствах и имеющих гриф Минобрнауки РФ и УМО по психологии; 19 учебных пособий; свыше 60 статей в журналах из списка ВАК; 28 статей, зарегистрированных в базах Scopus и Web оf Science; он научный редактор более 30 сборников научных трудов международного и российского уровня.

А. В. Карпов является председателем объединенного Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 999.051.02  ФГБОУ ВО «ЯрГУ им. П. Г. Демидова» и ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К. Д. Ушинского».

А. В. Карпов действительный член целого ряда общественных академий, а также активно участвует в организации и проведении российских и международных конференций, конгрессов и съездов. Он принимал активное участие в организации и проведении съезда Российского психологического общества и руководил работой секции «Методология психологии» (совместно с Ю. П. Зинченко).

А. В. Карпов свыше 30 лет возглавляет кафедру психологии труда и организационной психологии, с 2002 г. является деканом факультета психологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова.

Звания и награды 
А. В. Карпов удостоен Почетных званий «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» и «Заслуженный работник высшего образования Российской Федерации». А. В. Карпов является лауреатом премии им. С. Л. Рубинштейна Президиума РАН за цикл работ по исследованию высших психических функций и обладателем высшей награды РАО - медали им. Л. С. Выготского; неоднократно становился победителем и лауреатом в национальном психологическом конкурсе «Золотая психея» и др.

Семья 
Отец – Виктор Васильевич Карпов, кандидат психологических наук, профессор, ректор Ярославского государственного педагогического института им. К. Д. Ушинского

Мать – Тамара Васильевна Карпова, преподаватель логики и психологии Ярославского государственного педагогического института им. К. Д. Ушинского.

Жена – Елена Викторовна Карпова, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики и психологии начального обучения Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского.

Сын – Александр Анатольевич Карпов, доктор психологических наук, доцент кафедры психологии труда и организационной психологии Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова, профессор Российской академии образования.

Основные работы

Примечания

Ссылки 
 http://www.uniyar.ac.ru/yargu/staff/karpov-anatoliy-viktorovich/

Психологи СССР
Психологи России
Выпускники Ярославского государственного университета
Преподаватели Ярославского государственного университета
Члены Российского психологического общества
Лауреаты премии имени С. Л. Рубинштейна